Ко́робов — російське прізвище.

Відомі носії:

 Коробов Андрій Юрійович (*1969) — колишній український футболіст, захисник.
 Коробов Антон Сергійович (*1985) — український шахіст.
 Коробов Володимир Андрійович (1924—2001) — український художник.
 Коробов В'ячеслав Миколайович (1940—2003) — український біохімік.
 Коробов Дмитро Миколайович (1989) — білоруський хокеїст.
 Коробов Іван Григорович (1882—1952) — український металург.
 Коробов Ілля Іванович (1910—1980) — радянський металург.
 Коробов Ігор Валентинович (1956—2018) — російський воєначальник.
 Коробов Сергій Миколайович (*1972) — український футболіст, нападник та півзахисника.

жінки

 Коробова Зоя Ісаківна (1946—2005) — українська радіожурналістка, музикознавець
 Коробова Дарія Сергіївна (1989) — російська спортсменка (синхронне плавання), олімпійська чемпіонка.

Російські прізвища